Wahlkreis Mainz steht für folgende Wahlkreise in Rheinland-Pfalz:

Landtagswahlkreise:
 Wahlkreis Mainz I
 Wahlkreis Mainz II
 Wahlkreis Mainz III

Bundestagswahlkreise:
 Bundestagswahlkreis Mainz